La cyanophyllite è una varietà di cualstibite, precisamente si tratta del politipo cualstibite-1M precedentemente riconosciuta dall'IMA come specie a sé stante ma discreditata nel 2012 nell'ambito della definizione del supergruppo dell'idrotalcite.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA
Varietà di minerali